Stati Uniti d'America
 Nemaha – città della Contea di Sac, Iowa
 Nemaha – villaggio della Contea di Nemaha, Nebraska
 Nemaha – fiume, affluente del Missouri